Installatie (kunstwerk), een ruimtelijk kunstwerk
Installatie (software), een installatieproces van een programma
Installatie (techniek), een geavanceerd systeem dat een bepaald doel heeft
 Installatietechniek, een verzameling van technische componenten wordt samengesteld tot een functioneel geheel